Косткин — фамилия; имеет женскую форму Косткина.
 Косткин, Лев Васильевич (1909—?) — советский инженер, автостроитель, дважды лауреат Сталинской премии.

Косткина 
 Косткина, Людмила Андреевна (род. 1949) — вице-губернатор Санкт-Петербурга в 2003—2011 годах.